Campionato europeo di pallavolo femminile
Campionato europeo di pallavolo maschile